Айти () — префектура, расположенная на острове Хонсю, Япония.
 Aichi — японская авиастроительная компания, просуществовавшая до окончания Второй мировой войны.

См. также 
 Айти